Hopkins steht für:
 Hopkins (Name), englischer Familienname

Orte in Amerika:
 Hopkins (Belize)
 Hopkins (Michigan)
 Hopkins (Minnesota)
 Hopkins (Missouri)
 Hopkins (Oklahoma)
 Hopkins (South Carolina)

Hopkins ist Teil folgender Firmierungen:
 Hopkins Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Hopkins County
 Hopkins Township
 Mount Hopkins
 Hopkins-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Hopkins-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika